Шине́ль, может означать:

 Шинель — форменное пальто из толстого сукна.
 Шинель — повесть Николая Васильевича Гоголя.
 Шинель — опера А. Н. Холминова.
 Шинель — одноактная опера Ильи Кузнецова.

